

Geografia 
 Hok – località della municipalità di Vaggeryd (Svezia)

Sigle 
 Hellmuth, Obata + Kassabaum – studio di architettura statunitense

Codici 
 HOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hooker Creek (Australia)